«Белый дом ночью» () — картина нидерландского живописца Винсента ван Гога, одно из четырёх полотен художника, хранящихся в Санкт-Петербургском Государственном Эрмитаже.

Картина была написана 16 июня 1890 года около восьми часов вечера в городке Овер-сюр-Уаз, за шесть недель до смерти художника. Точное время удалось установить благодаря расположению Венеры на небосклоне. Астрономы Дональд Ольсон и Рассел Дёшер из  в Сан-Маркосе рассчитали, что изображённая на картине звезда — это Венера, которая как раз была самым ярким объектом на вечернем небе в июне 1890 года.

Данная картина считалась утерянной после Второй мировой войны и была впервые представлена публике в 1995 году в Эрмитаже на выставке произведений трофейного искусства, захваченных Советским Союзом в конце Второй мировой войны.

Примечания

Ссылки 
 Страница о картине на сайте Государственного Эрмитажа
  Картина «Белый дом ночью» на сайте «Импрессионизм в деталях»

Картины из собраний Государственного Эрмитажа
Картины из собрания Отто Кребса
Ночь в искусстве
Пейзажи Ван Гога